De wereldkampioenschappen rodelen 2013 werden gehouden op 1 en 2 februari 2013 op het Whistler Sliding Centre in het Canadese Whistler (Canada).

Wedstrijdschema

Medailles

Medaillespiegel

Uitslagen

Mannen enkel

Vrouwen enkel

Dubbels

Estafette

Externe link 
  Officiële website

Wereldkampioenschappen rodelen
Rodelen in 2013
Rodelen
Sport in Brits-Columbia